То́ничи () — посёлок в Мексике, штат Сонора, входит в состав муниципалитета Сойопа. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tónichi с  языка индейцев опата можно перевести как горячее место.

В начале XVII века миссионеры-иезуиты основали в поселении церковь для евангелизации местного населения.

Тоничи известен своими горячими источниками.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия о муниципалитетах Мексики. Сойопа

Города Соноры